Виктор Иванович Богда́нов (род. 1960) — мастер спорта России международного класса по игре го (1997), Заслуженный мастер спорта России (2003).

Биография 
В 1977 году начал заниматься го.

В 1984 году окончил экономический факультет Петрозаводского университета.

С 1985 года в составе президиума Российской федерации го, вице-президент федерации.

С 1991 года — преподаватель кафедры физического воспитания Петрозаводского университета.

Учётная запись на  — bogdvictor.

Спортивная карьера 
 Чемпион России (1986)
 Пятикратный чемпион Европы в командном зачёте (1988—2001)
 Трёхкратный победитель Кубка Европы (1997—2001)
 8-е место в чемпионате мира среди любителей в 1996 году

Примечания

Ссылки 
 Виктор Богданов

Игроки го России
Выпускники ПетрГУ
Преподаватели ПетрГУ
Мастера спорта России международного класса
Заслуженные мастера спорта России
Чемпионы России по го
Спортсмены Карелии